Kalpa laho pomeni:

 Kalpa, svetovno obdobje v hinduizmu
 Kalpa, svetovno obdobje v budizmu